Kaschperiwka (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kaschperiwka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Kaschperiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Kaschperiwka (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Kaschperiwka (Tetijiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw